Термин педогене́з встречается в разных областях науки:
 Педогенез в зоологии — партеногенез, протекающий на стадии личинки или зародыша.
 Педогенез в почвоведении — природный процесс образования почвы.